Центральная Африка — географическая область, простирающаяся в западной части Африки в экваториальной и субэкваториальной полосе, включает обширную плоскую впадину Конго, на западе прилегает к Атлантическому океану и Гвинейскому заливу, на севере включает плоскогорье Азанде, на юге — плато Лунда и продолжающие его плоскогорья Анголы. На востоке область ограничена ветвью Западного рифта Восточно-Африканской рифтовой системы.

Государства, включаемые в Центральную Африку 

Иногда к Центральной Африке также относят заморскую территорию Великобритании — остров Святой Елены.

География 
Впадина реки Конго имеет плоское, заболоченное днище на высоте 300—500 м. Наиболее высокие горы — плоскогорье Адамауа в Камеруне (до 3008 м) и вулканический массив Камерун (до 4040 м). Однако в основном для Центральной Африки характерен спокойный рельеф, без особых колебаний. Приэкваториальная Африка, особенно впадина Конго, отличается самой густой сетью полноводных рек в Африке, крупнейшая из них — река Конго (Заир). В Гвинейский залив также впадают реки Огове, Кванза и другие. Огромные пространства заняты болотами. В поясе экваториального климата произрастают густые многоярусные влажные тропические леса. В субэкваториальном поясе — галерейные леса, на водораздельных пространствах распространены саванны разных типов. В устьях рек, впадающих в Гвинейский залив, распространены мангровые заросли.

Фауна 
Множество попугаев, обезьян, леопардов, бородавочников, пеликанов, змей, носорогов.

Примечания

Ссылки 
 Центральная Африка

Центральная Африка